Pedro Bermúdez ist der Name folgender Personen:

* Pedro Bermúdez (1558–1605), spanischer Komponist
 Pedro Pablo Bermúdez (1793–1852), peruanischer Militär und Politiker
 Pedro Nicolás Bermúdez Villamizar (1929–2022), venezolanischer Geistlicher